Die Abkürzung KBV steht für:
 Kaschmir-Bienen-Virus
 Kassenärztliche Bundesvereinigung
 Katholischer Burschenverein, siehe Burschenschaft (Dorfverein)
 KBV-Verlag Hillesheim
 Krankenkasse KBV
 Kleinbetragsverordnung, eine Rechtsverordnung im Steuerrecht zur Vereinfachung der Verwaltung bei Kleinbeträgen
 Klootschießer- und Boßelverein, siehe Klootschießen und Boßeln
 Flughafen Krabi in Thailand (IATA-Code: KBV)
 Kurs-Buchwert-Verhältnis, eine Kennzahl zur Beurteilung der Substanz eines Unternehmens

Die Abkürzung k. b. V. steht für:
 keine besonderen Vorkommnisse

KBV ist der Titel von:
 KBV – Keine besonderen Vorkommnisse, deutsche Fernsehserie von 2021

Abkürzung